Xavier Regàs i Castells (Barcelona, 1905–1980), dramaturg, director i productor.
 Xavier Regàs i Pagès (Barcelona, 1931–1999), interiorista i pintor, fill de Xavier Regàs i Castells.